Marques se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elineide E. Marques
 Maria do Carmo Mendes Marques